The Babysitter ist der Titel folgender Filme:

 The Babysitter, Originaltitel von Innocent Babysitter, amerikanischer Spielfilm von Guy Ferland (1995)
 The Babysitter (2003), amerikanischer Kurzfilm von Gideon Raff
 The Babysitter (2017), amerikanischer Spielfilm von McG